Платформа 1300-й серии ( или ) — космическая платформа производства американской компании Space Systems/Loral для создания средних и тяжелых геостационарных и высокоэллиптических телекоммуникационных спутников связи, выпускаемая с конца 80-х годов XX века. Производство платформ сосредоточено в городе Пало-Альто в Калифорнии.

На декабрь 2011 на этой платформе были построены 83 спутника связи, 66 из которых находятся в эксплуатации и ещё 25 в производстве.

История 
SS/L 1300 первоначально производилась фирмой Philco-Ford (отделение космических систем ), но в 1990 году отделение было продано  и новая компания стала называться Space Systems/Loral.

Первым проектом в котором использовалась SS/L 1300 стал проект Superbird. В результате между 1989 и 1992 годом на орбиту были запущены три спутника Superbird (еще один был потерян в результате аварии ракеты-носителя). Спутники Superbird имели следующие характеристики:
 Масса 2300 кг;
 3-осная системы ориентации;
 Апогейный двигатель R-4D-11;
 23 транспондера Ku-диапазона, по 50 и 85 Вт, 3 транспондера Ka-диапазона по 29 Вт и 2 транспондера X-диапазона по 47 Вт;
 Полная вырабатываемая мощность 4000 Вт;
 Срок активного существования 10 лет.

Архитектура SS/L 1300 

Современная SS/L 1300 Extended является переработанным вариантом первоначального дизайна, который состоял из центрального цилиндра и крепящихся к нему различных модулей. Хотя общая концепция сохранилась, в данный момент единственным элементом, оставшимся от первого спутника Superbird, который всё еще устанавливается на современные аппараты, является солнечный датчик. Таким образом, современный вариант «SS/L 1300» обладает большей стартовой массой, вырабатывает больше электроэнергии, и срок его активного существования вырос. Характеристики SS/L 1300 Extended:

 Стартовая масса до 7000 кг;
 12 — 150 активных транспондеров;
 Вырабатываемая мощность до 5 — 25 кВт;
 Срок активного существования более 15 лет.

Как и большинство спутниковых платформ, «SS/L 1300 Extended» состоит из двух основных модулей:
 Модуль служебных систем (МСС) основан на центральном цилиндре, проходящем через всю конструкцию КА и прикрепляющемся к ракете-носителю во время запуска. Цилиндр несёт на себе все остальные элементы модуля: солнечные и аккумуляторные батареи, апогейный двигатель с цистернами для горючего, двигатели коррекции и удержания и другие компоненты.
 На модуле полезной нагрузки (МПН) устанавливается всё ретрансляционное оборудование и антенны.

См. также 
 Космическая платформа
 Спутник (КА)

Ссылки 
 Gunter’s Space Page: Ford → Space Systems Loral (SSL): LS-1300

Примечания 

Спутниковые платформы